Dal Piaz ist der Familienname folgender Personen:

 Giambattista Dal Piaz (1904–1995), italienischer Geologe
 Giorgio Dal Piaz (1872–1962), italienischer Geologe und Paläontologe
 Giorgio Vittorio Dal Piaz (* 1935), italienischer Geologe